37-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 19 по 22 сентября 1957 года в Катовице (Польша). В турнире приняли участие 43 спортсмена из 11 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

В состав жюри на соревнованиях входили: президент Международной федерации тяжёлой атлетики и культуризма Бруно Ниберг (Финляндия), генеральный секретарь Эжен Гуло (Франция), Чеслав Борейша (Польша), Вундерер (Австрия), Свейковски (ГДР).

Медалисты

Командный зачёт

Результаты

До 56 кг 
19 сентября. Арбитры —  Штефан Петреску,  Ф. Пиу,  Г. Шаркоши

До 60 кг 
20 сентября. Арбитры —  Израиль Механик,  Штефан Петреску,  Фельхноровский

До 67,5 кг 
21 сентября. Арбитры —  Израиль Механик,  В. Небенфюр,  Э. Халон

До 75 кг 
21 сентября. Арбитры —  Йосеф Гантых,  Ф. Пиу,  Г. Шаркоши

До 82,5 кг 
21 сентября. Арбитры —  Жан Дам,  Фельхноровский,  Г. Шаркоши

До 90 кг 
22 сентября. Арбитры —  Йосеф Гантых,  Жан Дам,  Штефан Петреску

Свыше 90 кг 
22 сентября. Арбитры —  Израиль Механик,  Ф. Пиу,  Э. Халон

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7
 Протоколы чемпионатов Европы по тяжелой атлетике /1947-1992/
 Haltérophile Moderne, 1957, N° 127 (octobre 1957)

1957
Чемпионаты Европы в 1957 году
Международные спортивные соревнования в Катовице
Сентябрь 1957 года
1957 год в Польше
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Польше
Чемпионаты Европы в Польше
1957 год в тяжёлой атлетике